Sardinata kan syfta på:

Colombia 

 Sardinata (kommun), Norte de Santander, 
 Sardinata (ort), Norte de Santander,